Elias Medwed (ur. 12 stycznia 2002) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel. Medalista mistrzostw świata juniorów (2021).

Przebieg kariery 
W sierpniu 2019 w Ljubnie po raz pierwszy wystąpił w FIS Cupie, zajmując 78. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w październiku 2019 w Villach, gdzie zajął 8. i 4. pozycję. W styczniu 2020 w Bischofshofen zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 45. miejsce.

W styczniu 2021 dwukrotnie zwyciężył w zawodach FIS Cupu w Zakopanem, a następnie zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zawody w Innsbrucku kończąc na 16. i 18. pozycji. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021, gdzie zajął 7. miejsce indywidualnie, zaś w drużynie męskiej zdobył złoty medal. 19 lutego 2021 zadebiutował w Pucharze Świata. W konkursie w Râșnovie został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon.

We wrześniu 2021 zdobył punkty Letniego Grand Prix, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce w zawodach w Szczuczyńsku. W grudniu 2021 stanął na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce, gdzie zajął 2. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Medweda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002